Wehazit Kidane (1992- ), cycliste érythréenne ;
 Hadnet Kidane (1993- ), cycliste éthiopienne ;
 Desiet Kidane (2000-2021), cycliste érythréenne.